Kmiecik - żeńska forma: Kmiecikowa, Kmiecikówna - polskie nazwisko. Noszą je 9902 osoby.

Osoby o nazwisku Kmiecik 
 Brygida Frosztęga-Kmiecik - dziennikarka, scenarzystka
 Grzegorz Kmiecik
 Dariusz Kmiecik - dziennikarz TVN
 Henryk Kmiecik
 Kazimierz Kmiecik
 Roman Kmiecik
 Barbara Kmiecik
 Romuald Kmiecik
 Piotr Kmiecik - montażysta
 Piotr Kmiecik - hokeista

Linki zewnętrzne 
http://www.moikrewni.pl/

Polskie nazwiska